2 miejscowości w Polsce: 
 Ligota Górna – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork 
 Ligota Górna – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
1 miejscowość w Czechach:
 Ligota Górna (czes. Vyšní Lhoty) – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek